Холодильник — електричний (як правило) пристрій, що підтримує всередині себе температуру нижче навколишнього середовища.
 Холодильник — лабораторний прилад для конденсації парів рідин при перегонці чи нагріванні (кип'ятінні).
 Холодильник на тепловозі — пристрій для охолодження води та мастила потоком повітря (аналог радіатора на автомобілі).

Топонім 
 Холодильник — невелика гора, найвища точка в межах міської межі Владивостока.

Див. також 
 Рефрижератор